Да́ндас, иногда Ду́ндас ():

Топоним

Канада 
 Дандас — остров, Британская Колумбия.
  — остров, Нунавут.
  — приход в Нью-Брансуике.
 Дандас — бывший город, ныне «распущенный муниципалитет» в Онтарио.
  — тауншип в Онтарио.

Торонто
  — станция метрополитена Торонто.
  — городская площадь в Торонто.
  — улица в Торонто.

Австралия 
  — пригород Сиднея.
  — историческое шахтёрское поселение на острове Тасмания.
  — графство в Виктории.
  — графство в Западной Австралии.

Великобритания 
  — акведук в Уилтшире.
  — за́мок неподалёку от Эдинбурга.

США 
 Дандас — город в штате Миннесота.

Фамилия 
  — шотландский клан.

 Дандас, Генри (1742—1811) — шотландский адвокат и политик, виконт.
 Дандас, Джеймс Уитли Динс (1785—1862) — британский адмирал.
  (1778—1834) — британский адмирал.
  — (1735—1820) — британский генерал, баронет.
  (род. 1945) — британский певец и композитор, лорд.
  (1844—1929) — британский политик, маркиз.
  (1876—1961) — британский политик, губернатор Бенгалии, госсекретарь по делам Индии, маркиз.
  (1802—1861) — британский адмирал.
 Дандас, Роберт (1713—1787) — шотландский судья.
  — британский политик, виконт.
  (1741—1820) — британский политик, барон.
  (1795—1873) — британский политик, граф.
  (ок. 1765—1841) — британский адмирал.
  (ок. 1759—1824) — британский генерал.
  (1920—1995) — британский военный лётчик.
  (1751—1832) — британский политик, барон.

См. также 
 Уманак — бывший эскимосский посёлок в Гренландии, в англоязычной географии называется Дандас.
 Тиндаль, Ральф Дундас (1773—1834) — военный министр Нидерландов, барон.
 Дундазит — минерал, водный карбонат свинца, назван по месту первой находки в Дандасе, о-в Тасмания, Австралия.
  — один из первых британских пароходов.
 Дандо — фамилия.